Černý most může být

 Černý Most – čtvrť v Praze
 Černý Most (stanice metra) – stanice metra v Praze
 Černý Most – místní název části Litic v Plzni
 Černý most – most přes trať 230 v Havlíčkově Brodě u nádraží
 Centrum Černý Most (CČM) – obchodní centrum v Praze